Montségur bezeichnet:

 die Gemeinde Montségur, im französischen Département Ariège
 die Burg Montségur, eine Burgruine der Katharer im Département Ariège
 Belagerung des Montségur (1243–1244)
 Montségur-sur-Lauzon, eine Gemeinde im Département Drôme, Frankreich

 das Montségur Autorenforum, ein Internet-Diskussionsforum von und für veröffentlichte Autoren

Siehe auch
 Monségur